Črv ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Črv (* 1996), slowenischer Skilangläufer
 Vili Črv (* 1999), slowenischer Skilangläufer

Siehe auch:
 CRV